Reymann oder auch Reyman ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gottlob Reymann (1759–1837), deutscher Militärkartograf und Plankammer-Inspektor in Berlin
 Detlev Reymann (* 1957), deutscher Professor für Gartenbau und seit 2009 Präsident der Hochschule RheinMain
 Hans Reymann (1925–1988), deutscher Politiker (SPD)
 Hellmuth Reymann (1892–1988), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Henryk Reyman (1897–1963), polnischer Fußballspieler
 Jörg Reymann (* 1969), deutscher Comiczeichner und Grafiker
 Karl Heinrich Reymann (1841–1915), deutscher Fotograf
 Karl August Reymann (1879–1945), deutscher Fotograf (Sohn von Karl Heinrich Reymann)
 Max Reymann (1872–1948), deutscher Vizeadmiral
 Paul Reymann (1879–1933), deutscher Marineoffizier und Direktor der Schiffswerft von Henry Koch
 Richard Reymann (1840–1913), deutscher Stadtgeschichtsschreiber, Autodidakt und Nagelschmied in Bautzen